Die Riemerling Challenger 1993 war ein Tennisturnier, das vom 19. bis 25. April 1993 in Riemerling, Bayern, stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 1993 und wurde im Freien Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Ergebnisse auf atpworldtour.com (englisch)

ATP Challenger Series 1993
Tennisturnier in Hohenbrunn